Водно-солевой обмен — совокупность процессов потребления воды и солей (электролитов), их всасывания, распределения во внутренних средах и выделения из организма.

Водно-солевой обмен человека

Водно-солевые составы жидкостей 
Организм взрослого человека состоит на 65 % из воды (60-70 % от веса тела). Жидкость разделяется на:
 Внутриклеточную (40-45 % от массы тела)
 Внеклеточную, которая включает в себя межклеточную жидкость (16 % от массы тела) плазму крови (5 %) и лимфу (2 %)
 Трансцеллюлярную жидкость (1-3 %) — к которой относят спинномозговую и внутриглазную жидкости, а также жидкости брюшной полости, плевры, перикарда, суставных сумок и ЖКТ.
Распределение жидкости в человеке по солевому составу:

Солевой состав внутриклеточного, межклеточного и сосудистого пространств:

В медицинской практике сосудистая и межклеточная жидкость часто приравниваются между собой.

Солевой состав трансцеллюлярной жидкости:

Водно-солевой обмен растений

Водно-солевой обмен животных

См. также 
 Осморегуляция
 Осмотическая концентрация
 Питьевой режим
 Гипергидратация
 Обезвоживание организма

Примечания

Литература 
 
 
 

 
 
 
 

Гомеостаз